Jørgen Jørgensen (1780-1841), aventurier danois ;
 Jørgen Jørgensen (1891-1963), homme politique danois (KF) ;
 Jørgen Jørgensen (1888-1974), homme politique danois (SD).

Page d'homonymie mère : Jørgensen.